Андре́с Лоре́нсо Ри́ос (; 1 августа 1989, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Альдосиви».

Биография 
Воспитанник школы «Ривер Плейта». Впервые он надел белую футболку с красной полосой 4 марта 2007 года в матче против «Эстудиантеса», который был проигран со счетом (2:1). В 2010 году Андреса на год отдали в аренду в краковскую «Вислу», в составе которой он стал чемпионом Польши.

В 2017—2018 годах выступал за бразильский «Васко да Гама». В 2019 году играл за «Расинг» из Авельянеды.

30 июля 2019 года Риос перешёл в клуб MLS «Сан-Хосе Эртквейкс». В главной лиге США дебютировал 17 августа 2019 года в матче против «Спортинга Канзас-Сити», выйдя на замену вместо Жудсона на 68-й минуте. 24 августа 2019 года в матче против «Ванкувер Уайткэпс» забил свой первый гол в MLS. По окончании сезона 2021 «Сан-Хосе Эртквейкс» не стал продлевать контракт с Риосом.

21 января 2022 года Риос присоединился к клубу аргентинской Примеры «Альдосиви», подписав контракт до декабря 2023 года.

Достижения 
 Ривер Плейт
 Клаусура Аргентины: 2008
 Примера B Насьональ: 2011/12
 Висла (Краков)
 Экстракласса: 2010/11

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Futbol XXI
 
 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Депортиво Куэнка»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Леонес Негрос»
Игроки ФК «Дефенса и Хустисия»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»
Игроки ФК «Альдосиви»